— третья игра серии Ace Combat. Сюжетная линия здесь значительно отклоняется от всех других игр данной серии: в Ace Combat 3 развиваются военные действия между группами многонациональных корпораций, происходящие в будущем.

Сюжет 
Сюжет игры происходит в будущем (в интерфейсе главного меню игры указан 2040 год) и повествует о войне между группами корпораций, борющихся за территории и, в конечном счёте, за прототип истребителя, известного как X-49 Night Raven, управляемого нервными импульсами пилота (девушки по имени Рена, которая с детства обучалась пилотировать истребители). В период финансового хаоса многие правительства мира превратились в простые корпоратократии. Между этими корпорациями, как и между правительствами, которые они контролируют, часто возникали разногласия, что в конечном итоге привело к войне.

Группировки 
Главные группировки игры: General Resource, Neucom, UPEO и Ouroboros.

Игровой процесс 
Ace Combat 3 была первой игрой в серии с видом от третьего лица, в которой доступен обзор на 360 градусов по всем трём измерениям с помощью правого аналогового стика, что позволяло игроку постоянно держать врагов в поле зрения. Тепло встреченная игроками, эта функция была перенесена в последующие игры серии. Ace Combat 3 была также первой игрой, в которой игрок мог выбирать вооружение самолёта перед каждой миссией. Она стала и первой игрой серии, в которой есть миссия, выполняемая в космическом пространстве. И хотя она всего одна, физическая модель невесомости передана в миссии достаточно точно. Саундтрек представляет собой многообразие электронной музыки, в основном эмбиентные мелодии (в противовес рок-музыке из Ace Combat 2), написанные теми же музыкантами, которые были ответственны за музыкальное содержание Ridge Racer, и получившие одобрение критиков. Арсенал был улучшен по сравнению со второй частью: несколько видов ракет, пулемёты, пушки, лазеры. Среди самолётов были как настоящие (но немного с другим названием и видоизменённые внешне), так и выдуманные прототипы.

Разработка игры 
Выпущенная в 1999 году, японская версия отличалась чрезвычайно динамичным сюжетом, с катсценами, выполненными в стиле аниме, детализированными персонажами, 52 миссиями и разветвлённой сюжетной линией с 5 возможными концовками. Некоторые элементы японской версии игры были перенесены и в Ace Combat 04, среди них радиопереговоры между союзниками и врагами и интеллектуальная система пилотирования самолёта. Американская и европейская версии, выпущенные годом позже, подверглись сильной критике за исключение из версии едва ли не всех элементов сюжета, включая все видеоролики, и сокращение миссий до 36. Однако и не все японские поклонники приняли игру, поскольку они ожидали аркадного игрового процесса Ace Combat 2 вместо аниме-клипов и вымышленных самолётов. Несмотря на это, продажи в Японии были весьма успешными, в то время как исключение части сюжета помешало успеху продаж американской и европейской версии на других рынках.

Оценки и критика

Примечания

Ссылки 
 Официальный Японский сайт Ace Combat 3

Компьютерные игры 1999 года
Игры для PlayStation
Авиасимуляторы
Ace Combat
Продолжения компьютерных игр
Игры только для PlayStation
Компьютерные игры, разработанные Namco
Компьютерные игры, изданные Namco